Hunnenstein steht für:
 Hunnenstein (Bad Dürrenberg), ein Menhir in Bad Dürrenberg, Saalekreis, Sachsen-Anhalt
 Hunnenstein (Großheubach), eine Sehenswürdigkeit und besondere Steinformation östlich von Großheubach, Landkreis Miltenberg, Unterfranken
 Hunnenstein (Niederdossenbach), ein Menhir in Schwörstadt, OT Niederdossenbach, Landkreis Lörrach, Baden-Württemberg
 Hunnenstein (Schmidthachenbach), ein Menhir in Schmidthachenbach, Landkreis Birkenfeld, Rheinland-Pfalz